Тијерас Неграс има више значења:

 Тијерас Неграс, Ел Инхенијеро (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тијерас Неграс (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тијерас Неграс (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тијерас Неграс (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тијерас Неграс (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијерас Неграс (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тијерас Неграс, Сантијаго Мескититлан Барио 6. (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Тијерас Неграс, Потреро Сан Антонио (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Тијерас Неграс (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику